Фамилија Чавез Очоа има више значења:

 Фамилија Чавез Очоа, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Чавез Очоа (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику